Deze pagina bevat een lijst van Israëlische ministers van Infrastructuur en Ontwikkelingen.

Ministers van Infrastructuur en Ontwikkelingen van Israël (1948–heden)

Ministers voor Ontwikkeling van de Negev en Galilea van Israël (2006–heden) 

 
 
  
Israël
Israël
Israël
Infrastructuur en Ontwikkelingen